

Miejscowości w Stanach Zjednoczonych 
 Westport – miasto w stanie Connecticut, w hrabstwie Fairfield
 Westport – miejscowość w stanie Indiana, w hrabstwie Decatur
 Westport – miejscowość w stanie Massachusetts, w hrabstwie Bristol
 Westport – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Pope
 Westport – jednostka osadnicza w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Lincoln
 Westport – jednostka osadnicza w stanie Kentucky, w hrabstwie Oldham
 Westport – jednostka osadnicza w stanie Oregon, w hrabstwie Clatsop
 Westport – miejscowość w stanie Oklahoma, w hrabstwie Pawnee
 Westport – miejscowość w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Brown
 Westport – miejscowość w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Essex
 Westport – jednostka osadnicza w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Essex
 Westport – miasto w stanie Waszyngton, w hrabstwie Grays Harbor
 Westport – miejscowość w stanie Wisconsin, w hrabstwie Dane

Gminy w Stanach Zjednoczonych 
 Westport (ang. Westport Town) – gmina w stanie Connecticut, w hrabstwie Fairfield
 Westport (ang. Westport Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Dickinson
 Westport (ang. Westport Town) – gmina w stanie Maine, w hrabstwie Lincoln
 Westport (ang. Westport Town) – gmina w stanie Massachusetts, w hrabstwie Bristol
 Westport (ang. Westport Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Pope
 Westport (ang. Westport Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Essex
 Westport (ang. Westport Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Brown
 Westport (ang. Westport Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Dane

Pozostałe miejscowości 
 Westport – miasto (town) w Kanadzie, w prowincji Nowa Fundlandia i Labrador
 Westport – miejscowość (village) w Kanadzie, w prowincji Nowa Szkocja
 Westport – wieś w Kanadzie, w prowincji Ontario
 Westport – miasto w Irlandii, w hrabstwie Mayo
 Westport – miasto w Nowej Zelandii w regionie West Coast

Zobacz też 
 Bitwa pod Westport – bitwa podczas wojny secesyjnej (23 października 1864) na terenie stanu Missouri